Die Liste der erfolgreichsten Torschützen der Süper Lig verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der obersten türkischen Spielklasse im Jahr 1959 mindestens 100 Tore erzielt haben. Dabei wird für alle Spieler aufgeschlüsselt, wie viele Tore sie für welchen Verein erzielt haben und diese nach ihrer Anzahl angeordnet. Erfolgreichster Torschütze ist Hakan Şükür, der auch Rekordtorschütze der türkischen Fußballnationalmannschaft ist. Derzeit verzeichnet die Liste 33 Spieler, davon zwei, die keine türkischen Staatsbürger sind oder waren. Aktive Süper Ligspieler sind grau unterlegt.

100’ler Kulübü (Klub der 100er) 
Jene Fußballspieler, die mehr als 100 Tore in der Süper Lig erzielt haben, werden im türkischen Fußball als Mitglied der 100’ler Kulübü (dt.: Klub der 100er) bezeichnet. Dieser Begriff fand das erste Mal in der gleichnamigen Fernsehsendung im türkischen Staatsfernsehen TRT Verwendung und erfuhr einer sehr schnellen Verbreitung in den türkischen Medien. Obwohl die Mitgliedschaft der Klub der 100er keine offizielle Auszeichnung ist, wird sie im türkischen Fußball als eine Art Ruhmeshalle für Offensivspieler angesehen und sogar vom türkischen Fußballverband verwendet. Jedes Mal, wenn sich ein Fußballspieler unmittelbar vor der 100-Tore-Grenze befindet, wird dies in den Sportmedien thematisiert. Der letzte Spieler, der es in die 100’ler Kulübü schaffte, war Burak Yılmaz mit seinem Tor vom 23. November 2013 gegen Sivasspor.

Eine Ableitung und Steigerung der 100’ler Kulübü ist die 200’ler Kulübü (dt.: Klub der 200er), in der sämtliche Spieler gelistet werden, die mindestens 200 Tore in der Süper Lig erzielt haben. Bisher haben es mit Hakan Şükür, Tanju Çolak, Hami Mandıralı, Metin Oktay und Aykut Kocaman lediglich fünf Spieler in den Klub der 200er geschafft.

Liste der Torschützen 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Fett gedruckte Spieler sind in der aktuellen Spielzeit aktiv, der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt.

Stand: 13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Aktive Spieler mit den meisten Toren 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt.

13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Top-Torschützen der aktuellen Süper Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei besten Torschützen angezeigt. Befindet sich darunter kein Spieler aus dem aktuellen Mannschaftskader, dann wird zusätzlich der beste Torschütze aus dem Gesamtkader der Saison angezeigt. Diese Spieler der aktuellen Mannschaftskader sind grau unterlegt.

Stand: 13. November 2022 (14. Spieltag der Saison 2022/23)

Top-Torschützen weiterer Süper Lig-Mannschaften 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei besten Torschützen angezeigt. Haben mehrere Spieler gleich viele Tore erzielt, so sind die Spieler vorne, die weniger Spiele haben.

Stand: Saisonbeginn 2020/21

Siehe auch 
 Süper Lig
 Liste der Fußball-Torschützenkönige (Türkei)
 Liste der Fußballspieler mit den meisten Süper-Lig-Einsätzen
 Fußball in der Türkei

Einzelnachweise 

Torschutzen
Super Lig, ewige Liste